Neo punk (w tym terminie zawierają się głównie zespoły grające pop punk i melodyjny hardcore wydające się w dużych wytwórniach) – piąta fala punk rocka, wywodząca się z Kalifornii.

W przeciwieństwie innych odmian, które zazwyczaj dążą do uzyskania jak najbardziej radykalnego brzmienia (jak np. hardcore lub crust punk), Neo punk charakteryzuje się miękkim, wygładzonym brzmieniem oraz tekstami opisującymi zazwyczaj problemy przeciętnych nastolatków. W oczach wielu ortodoksyjnych słuchaczy zespoły te nie są postrzegane jako punkowe tylko jako popowe (zob. komercja). Wiele zespołów (np. Offspring, Good Riddance) uważanych za Neo punk czy Kalifornijski punk nie uznają tych etykiet postrzegając je jako sztuczny twór prasy muzycznej oraz przemysłu muzycznego.

Wykonawcy 
 Sum 41
 Blink-182
 Green Day

Podgatunki punku